Марсова поља се може односити на:
 Марсова поља (Париз);
 Марсова поља (Монтреал).